Baldor steht für:

 Ruth Baldor (1899–1988), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Baldor Electric, US-amerikanischer Hersteller von Elektromotoren